
Termin -{C2}- ima više značenja.

 Komponenta komplementa 2, protein sistema komplementa
 -{C2}- domen, proteinski strukturni domen
 C2 regulatorna sekvenca